Трейси Эштон () — американская актриса кино и телевидения. Самая известная роль — Диди в сериале «Меня зовут Эрл». Во всех фильмах играет девушек-инвалидов потому, что её левая нога ампутирована выше колена.

Биография 
Трейси Эштон родилась и выросла в Южном Иллинойсе там же окончила институт по танцевальной специальности в 1981 году, и даже получила научную степень. В детстве, будущая актриса сыграла эпизодическую роль в сериале The Delphi Bureau. Но в 1987 году у неё диагностировали злокачественное новообразование (Myxoid liposarcoma). Трейси Эштон перенесла несколько операций, но они не помогали и в результате, в 1995 году, врачи ампутировали ей левую ногу выше колена. Поскольку ампутация была очень высокая, Трейси не смогла освоить протез и вынуждена ходить на костылях. Тем не менее, она смогла не только полностью восстановиться, но и вернулась и заново освоила карьеру киноактрисы. У Трейси Эштон есть сын по имени Ной.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы США